Jusuf Tortoshi, kosovski nogometni trener. Trenirao u nekoliko navrata Prištinu, 1995. – 1998., 2000. – 2001. i 2011. godine.

Izvori 

Kosovski nogometni treneri